Shona oder Schona steht für:

 Shona (Volk), eine Bevölkerungsgruppe im südlichen Afrika
 Shona (Sprache), Bantusprache in Simbabwe und Mosambik
 Shona (Sängerin) (* 1963), französische Popsängerin und Liedschreiberin (1980er)

Siehe auch:
 Shona-Skulpturen (afrikanische Bildhauerarbeiten)
 Shonai (Begriffsklärung)